Aljucén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aljucén (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Aljucén (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar